W Polsce 
 Kiersnowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk 
 Kiersnowo – gromada
 Kiersnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Kiwity